Die Pekao Szczecin Open 2004 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. September 2004 in Stettin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)
 Doppelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Stettin